Isthmios () ist in der griechischen Mythologie:

 Isthmios (Beiname), ein Beiname des Poseidon und des Zeus
 Isthmios (Sohn des Glaukos), König von Messenien
 Isthmios (Sohn des Temenos)